Суперкубок Естонії з футболу 2011 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2011 року між чемпіоном Естонії Флорою та володарем кубка Естонії Левадією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2011
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні